Lista najwyższych szczytów Ukrainy - najwyższe wzniesienia górskie Ukrainy uporządkowane malejąco według wysokości bezwzględnej. W poniższym zestawieniu znajdują się szczyty o wysokości większej niż 1800 m n.p.m. oraz wybitności większej niż 300 metrów.

Tabela kolorów 
Kolorystyczne oznaczenia pasm górskich w tabeli:

Szczyty powyżej 300 metrów wybitności

Wszystkie szczyty powyżej 1800 m n.p.m.

Najwyższe szczyty pasm

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

Góry Ukrainy
Listy szczytów górskich